

Pessoas
Claire Kincaid

Localdiades
Kincaid (Illinois)
Kincaid (Kansas)

Desambiguações de topônimos